Stadsbrand van Bredevoort (1597)
 Stadsbrand van Bredevoort (1619)